Die Badminton-Junioreneuropameisterschaft 2018 fand vom 7. bis zum 16. September 2018 in Tallinn in Estland statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
  Nhat Nguyen (Halbfinale)
  Arnaud Merklé (Champion)
  Christo Popov (Finals)
  Christopher Grimley (3. Runde)
  Cristian Savin (Viertelfinale)
  Zach Russ (Viertelfinale)
  Julien Carraggi (Viertelfinale)
  Lukas Resch (Halbfinale)
  Dennis Koppen (4. Runde)
  Danylo Bosniuk (4. Runde)
  Giovanni Toti (3. Runde)
  Markus Barth (4. Runde)
  Tomas Toledano (4. Runde)
  Georgii Karpov (Viertelfinale)
  Enrico Baroni (2. Runde)
  Brian Holtschke (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Herrendoppel

Setzliste 
 Christopher Grimley / Matthew Grimley (Finale)
 Fabien Delrue / William Villeger (Champions)
 Enrico Baroni / Giovanni Toti (3. Runde)
 Rory Easton / Zach Russ (Viertelfinale)
 Julien Carraggi / Jona van Nieuwkerke (3. Runde)
 Klemen Lesnicar / Domen Lonzaric (2. Runde)
 Glib Beketov / Mykhaylo Makhnovskiy (3. Runde)
 Joan Monroy / Carlos Piris (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Réka Madarász (Halbfinale)
  Vivien Sándorházi (Halbfinale)
  Line Christophersen (Champion)
  Anastasiia Pustinskaia (4. Runde)
  Anastasiia Shapovalova (Viertelfinale)
  Maria Delcheva (Viertelfinale)
  Tereza Švábíková (Viertelfinale)
  Petra Polanc (4. Runde)
  Hristomira Popovska (3. Runde)
  Elena Andreu (4. Runde)
  Vlada Ginga (4. Runde)
  Anastasiya Prozorova (4. Runde)
  Léonice Huet (Viertelfinale)
  Ann-Kathrin Spori (4. Runde)
  Valeriya Rudakova (3. Runde)
  Ashwathi Pillai (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Damendoppel

Setzliste 
 Amalie Magelund / Freja Ravn (Finale)
 Bengisu Erçetin / Nazlıcan İnci (Champions)
 Maria Delcheva /  Petra Polanc (3. Runde)
 Ioana Grecea / Maria Duțu (3. Runde)
 Vivien Sándorházi /  Tereza Švábíková (1. Runde)
 Anastasiya Prozorova / Valeriya Rudakova (Halbfinale)
 Milou Lugters / Alyssa Tirtosentono (1. Runde)
 Elena Andreu / Ana Carbon (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Mixed

Setzliste 
  Ian Spiller / Petra Polanc (3. Runde)
  Iliyan Stoynov / Hristomira Popovska (4. Runde)
  Sebastian Gronbjerg / Amalie Magelund (3. Runde)
  Gijs Duijs / Madouc Linders (2. Runde)
  Ethan van Leeuwen / Sian Kelly (Viertelfinale)
  Georgii Karpov / Anastasiia Kurdyukova (4. Runde)
  Lukas Resch / Emma Moszczynski (Halbfinale)
  Ties van der Lecq / Milou Lugters (2. Runde)
  Melker Bexell / Tilda Sjöö (4. Runde)
  William Villeger / Ainoa Desmons (3. Runde)
  Rory Easton / Hope Warner (Viertelfinale)
  Jona van Nieuwkerke / Joke de Langhe (zurückgezogen)
  Fabien Delrue / Juliette Moinard (Champions)
  Egor Kholkin / Anastasiia Pustinskaia (4. Runde)
  Daniel Popescu / Loredana Lungu (3. Runde)
  Danylo Bosniuk / Valyeriya Masaylo (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Weblinks 
tournamentsoftware.com

Junioreneuropameisterschaft 2018
Junioreneuropameisterschaft 2018
Junioreneuropameisterschaft 2018
Europameisterschaft 2018